

Persone 
Andrea Amoretti (1758-1806) – incisore di caratteri e tipografo del Ducato di Parma e Piacenza
Biancamaria Scarcia Amoretti (1939) – orientalista e scrittrice italiana
Carlo Amoretti (1741-1816) – scienziato, poligrafo italiano
Francesco Amoretti (1747-1817) – incisore di caratteri e fabbro del Ducato di Parma e Piacenza
Fratelli Amoretti (XVIII-XIX sec.) – tipografi e incisori di caratteri da stampa
Giacomo Amoretti (1738-1820) – incisore e orologiaio del Ducato di Parma e Piacenza, amico di Giambattista Bodoni
Giovanni Amoretti (1764-1849) – incisore e fabbro del Ducato di Parma e Piacenza
Giovanni Vittorio Amoretti (1892-1988) – germanista italiano
Giuseppe Amoretti, detto Baldo (1902-1941) – politico, giornalista e antifascista italiano
Guido Amoretti (1920-2008) – generale italiano
Maria Pellegrina Amoretti (1756-1787) – giurista italiana
Mariano Amoretti, cambiato poi in Mariano Vittori (1485-1572) – umanista, teologo e vescovo cattolico italiano
Pancrazio Amoretti (1732-1816) – fabbro del Ducato di Parma e Piacenza, amico di Giambattista Bodoni
Pietro Amoretti (1766-1820) – incisore e meccanico del Ducato di Parma e Piacenza
Ugo Amoretti (1909-1977) – calciatore e allenatore di calcio italiano
Vittorino Amoretti (1772-1845) – incisore di caratteri e tipografo italiano

Altro
Amoretti – raccolta di 89 sonetti scritti da Edmund Spenser
Palazzo Amoretti – edificio storico di Portici, città metropolitana di Napoli